William Koger House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Koger House (Smithsonia, Alabama), NRHP-ID 86001542
 William Koger House (Waxahachie, Texas), NRHP-ID 86002435